Натуральне число 507
 507 рік до нашої ери
 507 рік нашої ери